Algemeen Christelijke Federatie Overheidspersoneel (CFO), thans CNV Publieke Zaak
 Financieel directeur, chief financial officer